Xiao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hui-Lin Xiao
 Yun-Li Xiao